

Ташлинська сільська рада — сільське поселення, Кумторкалинський район, Дагестан
 Ташлинська сільська рада — сільське поселення, Тюльганський район, Оренбурзька область